Jan Evangelista může být:

 Jan Evangelista – křesťanský světec, apoštol a evangelista

další osoby

 Jan Evangelista Andres – český lékárník a divadelník
 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský – český lesník a myslivecký historik
 Jan Evangelista Jirásek – český lékař, profesor Univerzity Karlovy a doktor věd
 Jan Evangelista Kosina – český filolog, spisovatel a pedagog
 Jan Evangelista Mácha –  český duchovní a biblista
 Jan Evangelista Nečas – český právník, básník a překladatel
 Jan Evangelista Purkyně – český přírodovědec, lékař a filozof
 Jan Evangelista Sedlák – český duchovní, historik a pedagog
 Jan Evangelista Urban – český duchovní, františkán a teolog
 Jan Evangelista Zelinka – český skladatel

jiný význam
 štola Jan Evangelista – pozůstatek po těžbě stříbrné rudy na severozápadním úbočí Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou